В одиночному розряді тенісного турніру WTA Sydney 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Бетті Стеве 7-5, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (2-ге коло)

 Мартіна Навратілова (Переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Sydney